Ait Yaazem kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Ait Yaazem (kommun), Meknès-Tafilalet, El Hajeb, 
 Ait Yaazem (ort), Meknès-Tafilalet, 

Robotskapade Marockoförgreningar